El Pilar (Madrid) - wijk in Madrid
 Barrio del Pilar (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk